Олег Ерёмин:
 Ерёмин, Олег Адольфович (род. 1967) — российский футболист.
 Ерёмин, Олег Владимирович (род. 1979) — российский актёр и театральный режиссёр.